

93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» у складі Збройних Сил України

93-тя піхотна бригада Сухопутних сил Індії, підрозділ 25-ї піхотної дивізії у складі XV армійського корпусу

93-тя піхотна бригада британської армії під час Другої світової війни

93-тя піхотна бригада — колишнє з'єднання армії США.

93-тя окрема конвойна бригада Внутрішніх військ МВС СРСР